Il singolare  del Brasil Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo, ma ha perso ai quarti contro Frederico Gil.

Tommy Robredo ha battuto in finale Thomaz Bellucci, 6–3, 3–6, 3–6.

Teste di serie

  Nicolás Almagro (quarti)
  Tommy Robredo (campione)
  Albert Montañés (primo turno)
  José Acasuso (semifinali)

 Marcel Granollers (secondo turno)
 Eduardo Schwank (quarti)
 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Potito Starace (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Brasil Open 2009
ATP World Tour 2009